María Carolina de Austria puede referirse a:  
María Carolina, reina de Nápoles y Sicilia, por su matrimonio con el rey Fernando IV de Nápoles (más tarde rey de las Dos Sicilias);
María Carolina, princesa heredera de Sajonia, por su matrimonio con el príncipe Federico Augusto de Sajonia (más tarde rey de Sajonia)
María Carolina, archiduquesa de Austria hija de Rainiero de Austria e Isabel de Saboya, muerta en la juventud.
María Carolina (1825-1915), archiduquesa de Austria por nacimiento y por su matrimonio con el archiduque Rainiero Fernando de Austria.